House of Anubis ist eine britische Mystery-Serie, die für England und die USA produziert wurde. Sie ist die englische Version der niederländischsprachigen Fernsehserie Het Huis Anubis. Zwischen 2011 und 2013 entstanden in drei Staffeln insgesamt 190 Episoden. Die Serie endete mit der 191. Episode, dem Spielfilm The Touchstone of Ra, am 17. Juni 2013.

Handlung 
Als die Amerikanerin Nina Martin ins House of Anubis kommt, verschwindet die beliebte Schülerin Joy Mercer spurlos. Joys beste Freundin Patricia Williamson glaubt, dass Nina etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Zusammen mit ihren Freunden Fabian Rutter und Amber Millington sucht Nina nach der Wahrheit um Joys Verschwinden.

Besetzung

Hauptbesetzung 
 Aktuelle Hauptbesetzung

Nebenbesetzung

Produktion 
Im März 2010 gab Studio 100 bekannt, dass die Serie in die USA verkauft wurde. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel begannen im Sommer 2010 in Liverpool. Die Serie wurde nicht wie das Original im niederländischen Studio 100 gedreht, sondern in England, da die Requisiten für die deutschsprachige Version Das Haus Anubis gebraucht wurden. Deshalb sind das Haus und die Räume anders eingeteilt.

Am 29. Juni 2011 wurde eine zweite Staffel angekündigt, die seit dem 21. Juli 2011in Liverpool gedreht wird. Außerdem wurde Burkely Duffield für die Rolle des Eddie gecastet und wird die Hauptbesetzung verstärken.

Mitte April 2012 gab Nathalia Ramos per Twitter bekannt, dass sie – wenn es eine dritte Staffel gibt – nicht in ihre Rolle zurückkehren wird. Am 16. April wurde die Serie um eine dritte Staffel verlängert. Am 16. Juli 2012 kündigte Bobby Lockwood auf Twitter an, dass er nicht für die dritte Staffel zur Serie zurückkehren wird, da er eine Hauptrolle in der CBBC-Serie Wolfblood bekam. Am selben Tag wurde bekannt, dass Alexandra Shipp eine Hauptrolle in der dritten Staffel erhalten hat. Die Dreharbeiten zur Staffel haben am 23. Juli 2012 in Liverpool begonnen. Am 26. Juli 2012 wurde bekannt, dass Louisa Connolly-Burnham die neue Schülerin Willow spielen wird.

Ausstrahlung

Episoden 
Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Auszeichnungen

Weblinks 
 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Mystery-Fernsehserie
Seifenoper
Fernsehserie (Nickelodeon)